Academy Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Academy Hill Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 82000475
 Academy Hill Historic District (North Carolina), ID-Nr. 80002867
 Academy Hill Historic District (Monroe County, Pennsylvania), ID-Nr. 89002258
 Academy Hill Historic District (Westmoreland County, Pennsylvania), ID-Nr. 99000516